Não confundir com a canção da banda de rock irlandesa U2, "Even Better Than the Real Thing".

Even Better Than the Real Thing Vol. 3 é um álbum beneficente irlandesa com a presença de dois discos com performance de vários artistas. Apesar do título da série originada da canção "Even Better Than the Real Thing", da banda de rock irlandesa U2, os álbuns anteriores não continham canções covers da banda. O terceiro volume, contém dois discos, sendo inteiramente composta pelas canções do U2, muitas delas cantados por artistas que gravaram covers para o volume 1  e volume 2. Foi lançado em 11 de março de 2005 pela gravadora RMG Chart Entertainment Ltd., e como os outros álbuns, a maioria das canções foram gravadas no acústico em versão ao vivo, no The Ray D'Arcy Show do Today FM. 

O produto do álbum foram doados à UNICEF,para arrecadar fundos em virtude do Tsunami.

Lista de faixas 
Todas as canções escritas e compostas por U2, com letras de Bono.

Disco 1 
"All I Want Is You"  – 4:00
"40  – 4:38
"When Love Comes to Town"  – 3:31
"Seconds" –  – 3:46
"Mothers of the Disappeared"  – 3:15
"Heartland"  – 3:59
"So Cruel"  – 3:23
"Even Better Than the Real Thing"  – 3:15
"Running to Stand Still"  – 5:12
"October"  – 2:34
"Sunday Bloody Sunday"  – 4:32
"Who's Gonna Ride Your Wild Horses"  – 5:11

Disco 2 
"One"  – 4:02
"New Year's Day"  – 4:33
"With or Without You"  – 3:56
"I Still Haven't Found What I'm Looking For"  – 4:17
"Love Is Blindness"  – 3:19
"Bad"  – 5:27
"Who's Gonna Ride Your Wild Horses"  – 5:20
"A Sort of Homecoming"  – 4:13
"Love Rescue Me"  – 4:53
"Vertigo"  – 3:28
"Sunday Bloody Sunday"  – 4:35
"Van Diemen's Land"  – 3:47
"Sweetest Thing"  – 2:39

Coletâneas de 2005
Álbuns de caridade
Álbuns de tributo de U2
Álbuns de tributo
Álbuns de músicos da Irlanda